L'Union sportive Albigeoise, ou US Albi, club emblématique du Tarn, est un club  français de football fondé en 1911 et basé à Albi.

Le club est présidé depuis  par Marc Bossion.

Après un passé faste où l’équipe a connu de belles rencontres durant 31 saisons en CFA (Championnat de France Amateur), face à Dijon, Reims ou Calais ainsi qu’un 1/8 de finale en Coupe de France face à Sochaux, le club voit arriver une période compliquée dès la saison 2011/2012, le club se bat pour rester en CFA mais dès la saison suivante il sera relégué en CFA2. S'en suivra alors des rétrogradations successives, jusqu'en R3 pour la saison 2020/2021.

En juin 2019 est créée l'Amicale des Anciens Joueurs de l'Union Sportive Albigeoise ( A.J.U.S.A.).Celle-ci est présidée depuis sa création par Ghyslain BONNET.

Histoire du club 

Pour les Albigeois, le club local est l'US Albi ou, quelquefois, simplement l'US.
C'est aux environs de 1911 que naquit l'U.S. Albi, mais c'est durant la saison 1912-1913 que ce club devait sortir de l'anonymat en obtenant le titre de Champion des Pyrénées.
La guerre devait mettre provisoirement un terme à l'activité de l'U.S.A. et, même après l'armistice de 1918, les quelques lycéens qui pratiquèrent le football, le firent sans prendre part au championnat.
Ce n'est qu'en 1925 que ce club devait renaître vraiment sous l'impulsion de Metge, aidé de son camarade Marcel Mirabel, avec comme premier Président M. Joseph GAUTHIER.
En 1932, l'U.S.Albi devint un club omnisport, mais en 1939 c'est de nouveau la guerre.
Tous les clubs albigeois devaient se grouper en 1940, sous l'étiquette d'Albi Olympique.
Le football héritera de nombreux réfugiés du Nord et de l'Est, et connaîtra diverses fortunes jusqu'en 1952.
C'est alors que Robert Heim réussit à intéresser MM. Haas et Réveillon lesquels donnèrent au ballon rond un essor qui permettra à l'U.S. Albi de devenir un grand club.

Identité visuelle

Couleurs et maillots 
Les couleurs du club sont historiquement Bleu et Rouge. Le bleu est resté prédominant ces dernières saisons mais la nouvelle équipe a décidé de revenir aux couleurs historiques.

Logo

Palmarès 
Compétitions nationales
 Championnat de France amateur (1948-1970) (1)
 Champion du groupe Sud-Ouest en 1963.
 Coupe de France
 Meilleure performance :  de finale en 2005.
Compétitions régionales
 Division d'Honneur Midi-Pyrénées (5)
 Champion en 1960, 1968, 1978, 1992 et 1996.
 Coupe du Midi-Pyrénées (4)
 Vainqueur en 1959, 1964, 1990 et 1996.

Bilan saison par saison

Personnalités du club

Entraîneurs 
 1994-1996 :  Alain Bénédet
 1997-2014 :  Patrick Gougginsperg
 2014-déc. 2015 :  Vincent Petit
 Oct. 2017- :  Franco Vignola
 -Juin 2021 :  David Welferinger-Deguigné
Juillet 2021 - en cours:  Claude N'Duwayo

Présidents 
 Jean-François Perez jusqu'en 2014
 Laurent Lejeune de Juin 2014 à juin 2020
Marc Bossion depuis Juin 2020

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel du club
Facebook
Instagram

Albi
Sport à Albi
Albi